Dark steht außerdem für:
 Dark (Anime), Anime aus dem Jahr 2000
 Dark (Band), deutsche Metal-Band
 Dark (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Dark (Fernsehserie), Science-Fiction-Mysteryserie (2017)

Siehe auch:
 Darc, Begriffsklärung
 Dark Metal, Musikrichtung
 Dark Wave, Musikrichtung
 Dark Social, Begriff aus der Informatik
 Mount Dark